L'équipe du Japon de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2013 qui se tient au Brésil du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Coupe d'Asie 2011.

Les Japonais terminent derniers du groupe A et ils affichent un bilan de trois défaites en trois matchs.

Résultats

Phase de groupe 

|}

Brésil-Japon

Italie-Japon

Japon-Mexique

Effectif 
Sélectionneur : Alberto Zaccheroni

Références 

Coupe des confédérations 2013
Japon